Sizilien (italienisch und sizilianisch Sicilia) steht für:

 Sizilien, italienische Mittelmeerinsel
 Autonome Region Sizilien, italienische Gebietskörperschaft (Sizilien und einige vorgelagerte Inseln)
 Kirchenregion Sizilien, römisch-katholische Verwaltungseinheit
 Sizilien (byzantinisches Thema) (7. bis 10. Jahrhundert), byzantinische Provinz auf Sizilien
 Emirat von Sizilien (831–1091), islamischer Staat auf der Insel Sizilien
 Grafschaft Sizilien (1071–1130), Staat auf der Insel Sizilien und in Süditalien
 Königreich Sizilien (1130–1816), Staat auf der Insel Sizilien und (bis 1806) in Süditalien
 Königreich beider Sizilien (1816–1860), Vereinigung der Königreiche Neapel und Sizilien
 Unternehmen Sizilien, Militäroperation der deutschen Kriegsmarine auf Spitzbergen (1943)

Sicilia steht für:
 lateinischer Name von Sizilien
 Sicilia (Provinz), die entsprechende römische Provinz (ab 227 v. Chr., erste Provinz des römischen Reiches)
 Sicilia (Wein), italienischer DOC-Wein
 Sicilia (Schlachtschiff), Schlachtschiff der italienischen Marine
 SS Sicilia, deutsches Dampfschiff, als SS Komagata Maru unter japanischer Flagge

 Sicilia ist der Familienname folgender Personen:
 Gina Sicilia (* 1985), US-amerikanische Blues-, R&B- und Soul-Sängerin, Songwriterin und Musikerin
 Javier Sicilia (* 1956), mexikanischer Schriftsteller
 Joan Francesc Ferrer Sicilia (* 1970), spanischer Fußballspieler und -trainer, siehe Rubi (Fußballspieler)

Siehe auch:
 sizilianisch, Siciliano (Begriffsklärung)
 Sicily Island (Gemeinde in Louisiana)
 Diangelo Cicilia (Gitarrist)